Boletus betulicola, de ses noms vernaculaires Cèpe des bouleaux et Bolet bétulicole, est un champignon (Fungi) de la famille des Boletaceae du genre Boletus. Il s'agit d'un champignon comestible du Nord de l'Europe et de la Sibérie. Ce taxon semble, de par les analyses phylogénétiques, être une espèce à part entière du clade des edulis sensu stricto. Morphologiquement proche de Boletus edulis, elle s'en différencie grâce à sa cuticule est beige clair, son stipe réticulé de crêtes blanches et ses mycorhize spécifiques aux Bouleaux.

Description 
Boletus betulicola produit un sporophore au chapeau mesurant de 10 à 15 cm de diamètre, hémisphérique puis plan-convexe. Sa cuticule est blanchâtre, grisâtre à beige voire grisâtre plus ou moins sali et encore couleur isabelle, mais toujours unicolore. Sa chair est blanche et immuable. Son hymenium présente des tubes et des pores blanchâtres puis jaunâtre pâle. Son pied est élancé et blanchâtre, très légèrement réticulé seulement au sommet et mesure de 5 à 12 cm de haut pour une épaisseur de 2 à 4 cm.

Écologie et répartition 
Boletus betulicola présente de fortes tendances montagnardes où il pousse de la fin de l'été au début de l'automne.Il est inféodé aux bouleaux. Il est présent Russie asiatique et en Europe en Russie, dans les pays scandinaves et baltes et en Pologne. Rare en France, il a été récolté en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

Comestibilité 
Comme son proche parent, le Cèpe de Bordeaux, il s'agit d'un excellent comestible.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
betulicola
Champignon comestible